Сорок седьмая симфония:

 Симфония № 47 (Гайдн), 1772
 Симфония № 47 (Хованесс), 1980

 0047